Сезон 1998/99 — 89-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 88-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1998/99
Fanclub Austria 80 — 1998/99
Чемпионат Австрии 1998/99 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1998/99 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1998 на сайте AustriaSoccer.at

1998/1999
Аустрия Вена